Sarahsaurus — род растительноядных динозавров из семейства Massospondylidae, живших в начале юрского периода на территории нынешнего штата Аризона (США). К роду относят единственный типовой вид — Sarahsaurus aurifontanalis.

Описание 
В 1997 году команда палеонтологов под руководством Тимоти Роу установила, что ископаемые, найденные в течение трёх лет при раскопках в Голд Спринг, штат Аризона, принадлежат ранее неизвестному виду динозавров.

Вид назвали и описали в 2010 году Тимоти Роу, Роберт Райш и Ханс-Дитер Зюс. Название рода дано в честь Сары Батлер, которая финансировала раскопки. Видовое название происходит от латинского aurum — «золото» и fontanalis — «источник».

Голотип ТММ 43646-2 состоит из довольно полного скелета с черепом. Второй скелет без черепа из той же местности, ТММ 43646-3 и MCZ 8893, череп которого находится в коллекции Музея сравнительной зоологии (Museum of Comparative Zoology) Гарвардского университета.

Sarahsaurus является относительно небольшим базальным завроподоморфом, в длину достигавшим 4,2 м и весившим около 113 килограммов. Sarahsaurus имеет довольно широкую и плоскую голову, длинную шею, длинный хвост, «сильные» передние и небольшие задние конечности.

Имел 4 зуба в предчелюстной кости и 20 в челюстной. Также найдены 14 шейных позвонков, 3 крестцовых позвонка и около 50 хвостовых. Также имел огромный коготь на большом пальце.

Проведённые кладистические анализы не дали однозначного ответа о положении Sarahsaurus на эволюционном дереве. По одному из анализов, основанному на исследованиях Йейтса в 2007 году, авторы утверждают, что Sarahsaurus является более базальным таксоном, чем другие ранние североамериканские завроподоморфы — Anchisaurus и Seitaad. В свою очередь в результате другого анализа, данный динозавр принадлежит к базальным завроподам, и был более развит, чем Anchisaurus и Seitaad. По мнению авторов этой гипотезы, она является более вероятной, так как Sarahsaurus на 40 миллионов лет моложе, чем самый старый известный завроподоморф. Ни в одном из этих исследований Sarahsaurus не был тесно связан с Anchisaurus и Seitaad, в результате чего учёные предполагают, что эти 3 таксона в Северной Америке развивались самостоятельно.

В 2019 году при описании динозавра Ngwevu группа учёных переместила род в семейство Massospondylidae.

Учёные предполагают, что Sarahsaurus имел очень сильные передние конечности с когтями для выкапывания корней растений. Прямые кости бёдер учёные объясняют адаптацией к весу тела.

Примечания 

Massospondylidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2010 году